Си́кар (, ) — город в северо-западной части Индии, в штате Раджастхан, административный центр округа Сикар.

География 
Город находится в северо-восточной части Раджастхана, на высоте 426 метров над уровнем моря.
Сикар расположен на расстоянии приблизительно 90 километров к северо-западу от Джайпура, административного центра штата и на расстоянии 220 километров к юго-западу от Нью-Дели, столицы страны.

История 
С конца XVII века и до момента вхождения в состав штата Раджастхан город управлялся представителями одной из боковых ветвей раджпутского клана .

Демография 
По данным официальной переписи 2011 года, население составляло 244 563 человек, из которых мужчины составляли 51,9 %, женщины — соответственно 48,1 % . Уровень грамотности населения составлял 66,8 %.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший крупный гражданский  расположен в городе Джайпур. Также через город проходит Федеральная автомагисталь (National Highways) NH-11.

Примечания 

Города Раджастхана